Флаг муниципального образования Зе́йский район Амурской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 26 июля 2011 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6958.

Описание 
«Флаг Зейского района представляет собой прямоугольное голубое (лазоревое) полотнище с соотношением ширины к его длине 2:3, воспроизводящее композицию герба района: белую полосу шириной 1/5 ширины полотнища (отстоящую от нижнего края на 1/10 ширины полотнища), обременённую тремя лазоревыми снежинками, две лазоревые горы (правая впереди и ниже) с неровными белыми вершинами и склонами, обременённые жёлтым бегущим соболем».

Символика 
Флаг разработан на основе герба района, который языком символов и аллегорий отражает природные и экономические особенности Зейского района.

Белая полоса с изображением снежинок отражает традиционный эвенкийский орнамент и говорит о расположении района на исторических землях эвенков. Белый цвет (серебро) — символ чистоты и совершенства, мира и взаимопонимания.

Район богат природными ископаемыми, особенно золотом, которое добывается здесь с конца XIX века. На территории района находятся Зейский заповедник, комплексные заказники — Верхне-Депский, Бекельдеуль, часть территории Усть-Тыгдинского заказника, 19 памятников природы, что составляет более 13 % от числа памятников природы, имеющихся в Амурской области. Богатство природы на флаге отражено изображением соболя, наиболее распространённого пушного зверя на территории района. А его золотой цвет является символом золотоносных недр. Золото в геральдике — символ достатка, стабильности, великодушия.

Водные ресурсы района представлены многочисленными реками, озёрами, а также водохранилищем, образовавшимся в результате строительства Зейской ГЭС, и давшим жизнь новым посёлкам, расположившимся по его берегам. Богатство водных ресурсов находит отражение в цвете полотнища флага. Голубой цвет в геральдике — символ красоты, возвышенных устремлений, благородства и духовности.

Примечания 

Флаги с изображением соболя
Флаги с изображением гор
Флаги с изображением снежинки